Санту-Агоштіню (, «святий Августин») — португальська власна назва.

Топоніми

Санту-Агоштіню (Мора) — парафія.